Душан Берић може бити:

 Душан П. Берић, српски историчар књижевности (1920—1966)
 Душан Берић, српски политичар и предузетник (р. 1956)
 Душан М. Берић, српски историчар и академик (р. 1948)

Види још 
 Списак српских историчара